Hruschiwka (ukrainisch ; russische Entsprechung Gruschowka/Грушовка) ist der Name mehrerer Orte und eines Flusses in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Stadtkreis von Sudak, siehe Hruschiwka (Sudak)
 Dorf in der Oblast Charkiw, Rajon Kupjansk, siehe Hruschiwka (Kupjansk)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Apostolowe, siehe Hruschiwka (Apostolowe)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Krynytschky, siehe Hruschiwka (Krynytschky)
 Dorf in der Oblast Dnipropetrowsk, Rajon Solone, siehe Hruschiwka (Solone)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Perwomajsk, siehe Hruschiwka (Perwomajsk)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Beresne, siehe Hruschiwka (Beresne)
 Dorf in der Oblast Riwne, Rajon Sarny, siehe Hruschiwka (Sarny)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Polohy, siehe Hruschiwka (Polohy)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, siehe Hruschiwka (Saporischschja)
 Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Tscherniwzi, siehe Hruschiwka (Tscherniwzi)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Bachmatsch, siehe Hruschiwka (Bachmatsch)
 Dorf in der Oblast Wolyn, Rajon Kowel, siehe Hruschiwka (Kowel)

 Siedlung in der Oblast Cherson, Rajon Skadowsk, siehe Hruschiwka (Skadowsk)

 Nebenfluss des Mokra Sura in der Oblast Dnipropetrowsk, siehe Hruschiwka (Fluss)

Siehe auch
 Hruschkiwka
 Gruschewka, russische Bezeichnung